In Udenhout zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Udenhout Assisië) gebouwd in 1904, in de jaren 70 gesloopt
 Watertoren (Udenhout Vincentius) gebouwd in 1925